

Населені пункти та їхні частини

 Ґалонзкі — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ґалонзкі — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Ґалонзкі — частина села Міколайкі в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки